Ann Dowd (1956) – attrice statunitense
 Craig Dowd (1969) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Douglas Fitzgerald Dowd (1919-2017) – economista statunitense
 Graham Dowd (1963) – ex rugbista a 15 neozelandese
 Jeff Dowd (1949) – produttore cinematografico statunitense
 Jim Dowd (1968) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Lindsay Dowd (1991) – pallavolista statunitense
 M'el Dowd, propr. Mary Ellen Dowd (1933-2012) – attrice e cantante statunitense
 Michael Delaney Dowd, noto come Mike Douglas (1925-2006) – cantante e attore statunitense
 Phil Dowd (1963) – arbitro di calcio inglese
 Siobhan Dowd (1960-2007) – scrittrice e attivista inglese
 Tom Dowd, propr. Thomas John Dowd (1925-2002) – produttore discografico statunitense

Pagine correlate
O'Dowd